{{Taxobox
| name = Scleroderma michiganense
| regnum = Грибы
| subregnum = Высшие грибы
| divisio = Базидиомицеты
| classis = Агарикомицеты
| ordo = Болетовые
| subordo = Sclerodermatineae 
| familia = Ложнодождевиковые
| genus = Ложнодождевик
| species = 'Scleroderma michiganense| latin = 
| wikispecies = 
| commons = 
}}Sclerodérma michiganénse — несъедобный гриб-гастеромицет рода Ложнодождевик.

 Названия 
Научные синонимы:
  

Синонимом также может быть .

Биноминальное название  дано в 1970 г. в монографии «Monografia del género Scleroderma Pers. emend. Fr. (Fungi-Basidiomycetes)».

Родовое наименование гриба Scleroderma происходит от греческих слов σκληρός (scleros), твёрдый, жёсткий, и δέρμα (derma), кожа; видовой эпитет michiganense — от латинизированного названия штата Мичиган.

 Описание 
Плодовое тело 3—6 см диаметром, шаровидное или грушевидное, иногда уплощённое. Ножка отсутствуют. Основание суженное, складчатое, с короткой псевдоножкой, заканчивается пучком корневидных мицелиальных волокон.

Перидий толстый, 1—2,5 мм толщиной, плотный; беловатый или желтоватый, гладкий или покрытый мелкими сероватыми плоскими чешуйками неправильной формы; при надрезах и повреждениях краснеет.

Глеба сперва плотная, беловатая, затем желтовато-коричневая; с возрастом становится чёрной и распадается на споровый порошок. Запах и вкус невыраженные.

Споры 14—20 мкм диаметром, шаровидные, бурые, с плотными шипами 2—4 мкм высотой и полностью покрытые сетчатым орнаментом.

Цветовые химические реакции: В KOH поверхность красновато-коричневая.

 Экология и распространение 
Образует микоризу с лиственными деревьями. Встречается группами или большими группами, на сухих, песчаных почвах, летом и осенью. Широко распространён восточнее Скалистых гор, от Канады до побережья Мексиканского залива; встречается на юго-западе США.

 Сходные виды 
Подобно другим ложнодождевикам, отличается от настоящих дождевиков жёстким, кожистым перидием и черноватой глебой, которая долгое время остаётся плотной.

 Сходные родственные виды 
Относится к группе ложных дождевиков (группа Scleroderma cepa''), отличающихся толстой оболочкой с невыраженно чешуйчатой поверхностью, которая краснеет при повреждениях и в KOH приобретает красноватый оттенок.

 От наиболее распространённого вида ложных дождевиков, ложнодождевика обыкновенного, отличается отсутствием на перидии бородавок или выраженных чешуек.
 От внешне похожего ложнодождевика луковичного отличается спорами, полностью покрытыми сетчатым орнаментом.

Пищевые качества 
Несъедобный гриб. Может вызвать пищевое отравление.

Примечания

Литература 
 Kuo, M. (2004, December). Scleroderma michiganense. Retrieved from the MushroomExpert.Com Web site: http://www.mushroomexpert.com/scleroderma_michiganense.html

Ссылки 
 Фотографии на сайте Mushroom Observer

Ложнодождевиковые
Несъедобные грибы
Грибы Северной Америки